Миленбах може бити:

 Миленбах (Мајен), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Миленбах (Аденау), општина у округу Арвајлер, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Миленбах (Шварцвалд), општина у округу Ортенау, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.